Palentino – abitanti di Palencia
Palentino – abitanti di Provincia di Palencia